Naselja u BiH:
 Ravne (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Ravne (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Ravne (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš
 Ravne Donje, naselje u općini Žepče
 Ravne Gornje, naselje u općini Žepče

Naselja u Sloveniji:

 Ravne (Cerklje na Gorenjskem, Slovenija), naselje u općini Cerklje na Gorenjskem
 Ravne (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Ravne (Šoštanj, Slovenija), naselje u općini Šoštanj
 Ravne (Železniki, Slovenija), naselje u općini Železniki
 Ravne (Mirna, Slovenija), naselje u općini Mirna
 Ravne (Črniče, Slovenija), naselje u općini Črniče

Vidi i:
 Ravna (razdvojba)
 Ravni (razdvojba)
 Ravno, općina u BiH